Вильчинский Роман () (1807, Сандомирское воеводство (Королевство Польское), возможно, Кельце – [после 1853]]) — польский художник-миниатюрист, акварелист, рисовальщик.

За участие в Польском восстании 1830-31 гг. в 1834 году был отдан в рекруты и сослан рядовым на Кавказ, в 1837- в Вятку. В 1844 году освобожден от военной службы, в 1846 г. вернулся в Польшу.

Биография 
В конце 1820-х годов работал в Кельце и, предположительно, в Краковe. В 1828 году в Кельце он создает известный гравированный портрет ректора Краковского Ягеллонского университета Себастьяна Гиртлера (Национальный музей в Кракове) и рисунок «Одежда состоятельного кельчанина».

В 1834 году за участие в Польского восстания 1830—1831 годов, за портреты участников восстания, за хранение карикатурного портрета великого князя Константина Павловича был отдан в рекруты и сослан рядовым на Кавказ .

Наместник царства Польского Иван Паскевич-Эриванский в своём докладе Николаю I писал:

В Тифлисе ссыльный поляк служил рядовым сначала в 1-ом линейном Кавказском батальоне, с 1836 года в 16-ом линейном Грузинском батальоне. В эти годы он сблизился с представителями интеллигенции, нашёл дружественную поддержку в семье генерал-адъютанта барона Григория Владимировича Розена, родственника декабриста Андрея Розена. По заказу баронессы Елизаветы Дмитриевны Розен выполнял акварельные портреты военных, гражданской администрации Тифлиса, представителей местной знати, за что получал установленную плату, давал уроки живописи и рисования дочерям барона Г. В. Розена. Написал портреты всех членов семьи барона: барона, двух старших дочерей Лидии (1817—1866) и Аделаиды (1819/1820—1860), бывших фрейлинами, зятя — полковника Александра Леоновича Дадиани. Помимо семьи Розен Вильчинский писал портреты офицеров, знакомых и даже известных грузинских деятелей: царевны Текле, Ясона Чавчавадзе, Ивана Адронникова,  И. К. Багратиона-Мухранского.

Был близок к кругам М. Ю. Лермонтова и декабристов. В 1835 году в Пятигорске исполнил портрет Марии Ивановны Верзилиной, в доме которой произошла ссора Михаила Лермонтова с Николаем Мартыновым.

В 1837 году он был выслан в Вятку, за то, что хотел размножить и распространить среди широкой общественности портрет Александра Бестужева-Марлинского — декабриста, погибшего в 1837 году на Кавказе в сражении с горцами на мысе Адлер.

В Вятке в 1837 и 1842 годах он нарисовал два своих автопортрета. В июле 1846 года получил разрешение уехать на родину. В 1853 году в Польше исполнил парные портреты. .

Художественное наследие 
Работы Романа Вильчинского хранятся в музеях России, Узбекистана и в ряде музеев европейских городов: серия из 45 портретов офицеров Нижегородского драгунского полка (ГМИИ имени А. С. Пушкина), два портрета Владимира Васильевича (1844) и Василия Семеновича Ростовщиковых (1845) (Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино»), два автопортрета (кабинет миниатюр Национального музея Варшавы), портреты-миниатюры, написанные на пластинах из слоновой кости акварелью (Всероссийский музей А. С. Пушкина, музей ИРЛИ РАН, Государственный исторический музей, Государственный музей искусств Узбекистана).

Литература 
 Schidlof L. R. La miniature en Europe aux 16e—17e—18e et Vol. 1—4. Gzaz-Austria, 1964. 
 W. Faliński, «Polskie środowisko artystyczne na Syberii w XIX w.»
 Селимова Т. А. Роман Вильчинский // Памятники культуры: Новые открытия. Ежегодник, 1986. Л., 1987. С. 261—270.
 Портретная миниатюра в России XVIII — XIX веков из собрания Государственного Исторического музея. Л.: Художник РСФСР, 1988. С. 299—300.
 Сахарова И. М. Неизвестная ранее миниатюра кисти Ксавье де Местра; Атрибуция миниатюрного портрета работы Р. Вильчинского // Сообщения Государственной Третьяковской галереи: Древнее искусство. Искусство XVIII — I половины XIX века. М, 1995. С. 101—112.
 Ефимова И. С. Два портрета работы Романа Вильчинского из собрания музея-усадьбы «Приютино» // Памятники культуры. Новые открытия: письменность. Искусство. Археология: Ежегодник / Науч. совет по истории мировой культуры РАН; Редкол.: Д. С. Лихачев и др. М.: Наука, 2000. ISBN 5-02-011597-5. С. 334—337.

Примечания 

Художники России XIX века
Художники Польши XIX века